Boom poate fi:

 Boom (cântec), cântec al cântăreței americane Anastacia
 Boom (Belgia), comună din regiunea Flandra din Belgia
 Boom Advertising, companie de publicitate din România
 Boom TV, platformă de televiziune prin satelit din România